In der Saison 2007 der Schweizer Nationalliga A im Schach lagen vor der letzten Runde der Aufsteiger Sorab Basel, der Titelverteidiger Schachfreunde Reichenstein und der SK Mendrisio punktgleich an der Spitze. Aus diesem Trio blieb in der Schlussrunde nur Mendrisio siegreich und wurde damit zum ersten Mal Schweizer Mannschaftsmeister.
Aus der Nationalliga B war neben Sorab Basel Schwarz-Weiss Bern aufgestiegen. Rein sportlich wäre Bern zusammen mit der SG Riehen abgestiegen, da aber sowohl Sorab Basel als auch die SG Biel sich nach der Saison aus der Nationalliga A zurückzog, erreichten Bern und Riehen noch den Klassenerhalt.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2007.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Die SG Biel und die SG Winterthur sind sowohl nach Mannschaftspunkten als auch nach Brettpunkten punktgleich und teilen damit den 6. und 7. Platz. In der Tabelle sind die Ergebnisse von Biel in der 6. Zeile bzw. Spalte aufgeführt, die von Winterthur in der 7. Zeile bzw. Spalte.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2007